Lucio puede referirse a lo siguiente:

 Esox lucius.— Un pez de la familia de los esócidos.
 Lucio.— Una artista y activista LGBT, originaria de México.
 Lúcio.— Un futbolista brasileño.
 Lucio (nombre).— Nombre propio.
 Lucio (película documental).— Una película documental de 2007.
 Lucio (praenomen).— Praenomen de los antiguos romanos.
 Lucio (rey).— Rey legendario de Inglaterra.
 Lucio I.— Papa (253-254).
 Lucio II.— Papa (1144-1145).
 Lucio III.— Papa (1181-1185).